Bolek může být:

 příjmení
 Alfred Bolek (1909–1993) – strojní inženýr, profesor a děkan Fakulty strojní ČVUT
 Emil Bolek (1897–1961) – český herec
 Juliusz Erazm Bolek (* 1960) – polský básník, prozaik, publicista, autor divadelních her
 Petr Bolek (* 1984) – český fotbalový brankář a bývalý mládežnický reprezentant

 jméno
 Bolek Polívka (* 1949) – český herec, mim a podnikatel
 Bolek Prchal (1898–1949) – český herec

další významy
 Bolek a Lolek – polský animovaný televizní seriál